FUI steht für:
 File Update Information
 Farmacopea Ufficiale Italiana, italienisches Arzneibuch

fui steht für:
 Bagirmi-Fulfulde (ISO-639-3-Code), Varietät des Fulfulde in Niger, Kamerun

Abkürzung